Сорожинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Вожегодское городское поселение, с точки зрения административно-территориального деления — в Вожегодский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 12,9 км. Ближайшие населённые пункты — Малая Климовская, Ольшуковская, Кузнецовская, Пешково.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сорожинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района